Следи списак најскупље продатих слика у историји:

Сликари
Сликарство